Рукар има више значења:

 Рукар (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Рукар (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Општина Рукар (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији